Deux classes de navires de la Royal Navy ont porté le nom de Mersey :
 la , une classe de croiseurs protégés de deuxième classe, mis en service à la fin des années 1880 ;
 la , une classe de chalutiers armés construite durant la Première Guerre mondiale.

Homonymie de bateaux